Bilenke (ukrainisch ; russische Entsprechung Belenkoje/Беленькое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Bilenke (Kramatorsk)

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Bilenke (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Krasnodon, siehe Bilenke (Krasnodon)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Bilenke (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Bilenke (Saporischschja)